Гранха ел Кармен има више значења:

 Гранха ел Кармен (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Кармен (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Кармен (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику